«Celice» — песня норвежской группы A-Ha, которую написали Магне Фурухольмен и Мартин Терефе. Она была выпущена в качестве первого сингла с альбома Analogue 2005-го года. В Германии и в Норвегии релиз состоялся 7 октября, а в Швеции — 25-го. В Великобритании сингл выпущен не был. Всего в мире было продано свыше 300 000 копий.

Список композиций 
 «Celice» (Radio Cut)
 «Celice» (Live at Frognerparken)
 «Celice» (Paul van Dyk's Radio Edit)
 «The Summers of Our Youth»
 «Celice» (music video)

Ремиксы 
 «Celice» Radio Cut (3:28)
 «Celice» Thomas Schumacher Remix (7:53)
 «Celice» Boris Dlugosch Remix (6:38)
 «Celice» Paul van Dyk's Extended Mix (5:42)
 «Celice» Paul van Dyk's Vocalized Clubmix (8:07).

Чарты

Примечания 

A-ha
Синглы Polydor Records